Molekulska formula -{C20H18O6}- se može odnositi na:

 Karpanon
 Luteon (izoflavon)
 Sesamin